Тикехау (), или атолл Крузенштерна, — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). В переводе с местного языка название атолла переводится как «стоянка мира». Расположен в 300 км к северо-востоку от острова Таити и в 10 км к западу от атолла Рангироа.

География 
Тикехау имеет почти форму круга с диаметром в 26 км. Ширина атолла варьирует от 300 до 1000 м. В центре расположена очень крупная лагуна, соединённая множеством проходов с океаническими водами.

В лагуне острова обитает очень большое число рыб, на многочисленных моту гнездятся морские птицы.

История 
Тикехау был открыт в 1816 году русским путешественником Отто Евстафьевичем Коцебу, который назвал его в честь другого русского путешественника Ивана Фёдоровича Крузенштерна. В 1820 остров посетила первая русская антарктическая экспедиция.

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Рангироа.

Население 
В 2007 году численность населения Тикехау составляла 507 человек. Главное поселение — деревня Тухерахера. Большинство жителей исповедуют христианство.

Экономика 
Основное занятие местных жителей — производство копры, рыболовство. В последние годы популярность приобретает туризм.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

 Информация об атолле на сайте Oceandots.com 

Туамоту
Атоллы